! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 147001–147100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 147101–147200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 147201–147300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 147301–147400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 147401–147500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 147501–147600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 147601–147700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 147701–147800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 147801–147900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 147901–148000 [ editare]

Lista planetelor minore (147001-148000)